Кенбай:
 Кенбай (Сагизский сельский округ) — село в Кзылкогинском районе Атырауской области Казахстана.
 Кенбай (месторождение) — месторождение нефти и газа расположенное в Атырауской области, в 90 км востоку ст. Доссор Кызылкогинского района.